Алекса́ндр Анато́льевич Масейко́в (; , Могилёв, Белорусская ССР, СССР) — советский и белорусский каноист, олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва.

Почётный гражданин города Могилёва с 2001 года.

Выпускник Могилёвского педагогического института.
Трёхкратный чемпион мира: 1994 — гребля на каноэ-двойке на дистанции 200 м, 1997 — на каноэ-двойке и каноэ-четверке на дистанции 200 м.

Серебряный призер чемпионата Европы 1997 г. на каноэ-одиночке. Чемпион СССР 1990, 1991 гг. Серебряный и бронзовый призер Спартакиады народов СССР 1991 г. на каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 м.

На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне 21-летний Масейков и 20-летний Дмитрий Довгалёнок (тренер — Сергей Пострехин), принесли Объединённой команде единственное золото в гребле на байдарках и каноэ. Кроме этого золота Объединённая команда выиграла лишь одну серебряную медаль усилиями каноиста Михаила Сливинского.

Депутат Палаты представителей

VII созыв (с 6 декабря 2019) 
Во время функционирования Палаты представителей VII созыва является заместителем председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике. 

Законопроекты:

 «О туризме».

Выборы

Политические взгляды 
Подписал открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений протестов в 2020 году.

Примечания

Литература 
 История Могилёва: Мультимедийный проект// Беляева Г. Н., СШ № 34: Разработка и дизайн МГКУП «ЦГИС», 2006—2010. DVD

Ссылки 
 

Родившиеся в Могилёве
Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Гребцы на байдарках и каноэ Белоруссии
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Почётные граждане Могилёва
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Википедия:Биографии современников